Az Atomic a következőkre utalhat:
Atomic (együttes), magyar metalegyüttes
Atomic (norvég együttes), norvég dzsesszegyüttes
Atomic (album), a Lit együttes egyik albuma
Atomic (dal), a Blondie együttes egyik dala
Atomic (magazin), ausztrál informatikai magazin
Atomic Club, francia könyvkiadó
Atomic Skis, osztrák sífelszerelés-gyártó
Atomic TV, megszűnt román televíziócsatorna
Atomic (filmzene), a Mogwai filmzenei albuma az Atomic, Living in Dread and Promise dokumentumfilmhez